Бирюко́в, Михаи́л:
 Бирюков, Михаил Алексеевич (1903—1966) — советский писатель, драматург и журналист, военный корреспондент.
 Бирюков, Михаил Иванович (1921—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Бирюков, Михаил Олегович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Бирюков, Михаил Петрович (род. 1987) — российский футболист.
 Бирюков, Михаил Юрьевич (род. 1958) — советский и российский футболист, тренер.
 Примечания